Крстевски

 Крстевски, Горан (род. 1996) — македонский гандболист.
 Крстевски, Страхиня (род. 1997) — македонский и сербский футболист.